Dans la mythologie grecque et la Grèce antique, Pélops peut désigner :
 Pélops fils de Tantale, l'ancêtre des Atrides ;
 Pélops fils d'Agamemnon, tué par Égisthe ;
 Pélops, dernier roi de Sparte de la dynastie des Eurypontides.